Библиография Говарда Лавкрафта (1890—1937), американского писателя ужасов и научной фантастики.

Проза

Написанное в соавторстве

Дописанное Августом Дерлетом после смерти Г. Ф. Лавкрафта

Поэзия 
 Грибы с Юггота (Fungi from Yuggoth)
 Древний след (The Ancient Track)

Философские работы 

 Старая Англия и «Hyphen» (Old England and the «Hyphen») 1916
 Революционная Мифология (Revolutionary Mythology) 1916
 Merlinus Redivivus 1918

Научные работы 
 Сверхъестественный ужас в литературе (Supernatural Horror in Literature) — Ноябрь 1925 — Май 1927
 Луна (The Moon) — 1903

Примечания

Литература 

 На русском языке
 
 На английском языке
 
 

Говард Лавкрафт
Произведения Говарда Лавкрафта
Лавкрафт, Говард
Мифы Ктулху